

Codici 
 DGF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Douglas Lake (BC) (Canada)

Altro 
 DGF – targa automobilistica di Dingolfing-Landau (Germania)